Die Estoril Open 2008 waren ein Damen-Tennisturnier in Oeiras. Das Sandplatzturnier der Kategorie Tier IV war Teil der WTA Tour 2008. Das Turnier fand vom 14. bis 20. April 2008 statt.

Das Endspiel im Einzel gewann Marija Kirilenko gegen Iveta Benešová mit 6:4 und 6:2. Im Doppelfinale besiegten Marija Kirilenko und Flavia Pennetta die Paarung Mervana Jugić-Salkić/İpek Şenoğlu mit 6:4 und 6:4.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 
 

WTA Tour 2008
Tennisturnier in Oeiras